La Superliga 1996-1997 è stata la 6ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Seconda fase

Gruppo A

Gruppo B

Playoff

Poule piazzamento

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1996
Pallacanestro nel 1997
1996-1997